Gilbert Montagné (né en 1951), chanteur français ;
 Guy Montagné (né en 1948), humoriste français ;
 Louis Agricol Montagné (1879-1960), peintre français ;
 Michel Montagné (1886-1942), gouverneur des Établissements français de l’Océanie ; 
 Prosper Montagné (1865-1948), chef cuisinier français, auteur d'ouvrages sur la gastronomie.

Voir aussi